Primera División 1916 (Argentinië), seizoen in de Argentijnse voetbalcompetitie
 Primera División 1916 (Uruguay), seizoen in de Uruguayaanse voetbalcompetitie